Los weequay son una raza de la serie de películas de la Guerra de las Galaxias

Los weequay son seres de aspecto humanoide originarios del planeta Sriluur. Se dedican fundamentalmente al crimen y el contrabando y son famosos por sus artimañas y estafas. Estaban organizados en individuos, clanes, bandas y grandes asociaciones con sus propios líderes. Su planeta era un centro de contrabando y crimen, como un Mos Eisley gigantesco, al cual solo acudían criminales, contrabandistas e individuos adinerados sin ganas de ensuciarse las manos, y que preferían dejar el trabajo sucio a otros. Actualmente se encuentran muy esparcidos por la galaxia y se les puede encontrar en grandes cantidades en planetas como Corellia, Tatooine y Coruscant.

Se dedicaban al comercio, el contrabando, la caza de recompensas, el robo, entre otras actividades. También se dejaban contratar por personas con dinero suficiente para pagar sus servicios y permanecían leales a estos siempre y cuando les pagasen suficiente.

Se ha comprobado por algunas historias, que todos los weequay no tenían esa personalidad ni se dedicaban a las actividades antes mencionadas. Había muchos individuos que se habían civilizado al llegar a otros planetas y que llegaron a ser de gran importancia. Hubo también weequay jedis y sith.

Historia y orígenes 

Los weequay provenían de un planeta lo suficientemente lejos como para ser un planeta al que los adelantos de la tecnología tardaban años en llegar. Lo que le hacía un planeta primitivo en el que sus habitantes utilizaban tecnología que la mayoría de ellos no comprendían realmente. En su planeta no había un líder que controlase el planeta, ni tampoco nadie encargado de hacer justicia. La justicia la hacían por sí solos según sus ideas y opiniones y eran gobernados por los líderes de sus clanes, bandas y asociaciones, o simplemente, gobernados por sí mismos. Todo ello facilitaba el desarrollo de actividades ilegales y había contribuido grandemente en el desarrollo de la personalidad de estos individuos, una personalidad avariciosa y muy propensa a la violencia.

Utilizaban todo tipo de armas, tanto de proyectiles, como armas láser, armas que conseguían comprándolas en el mercado negro , robándolas, obteniéndolas de sus víctimas o pasándolas de contrabando.

No pocos se dieron cuenta de que fuera de su planeta sus negocios tendrían mejores oportunidades y empezaron a emigrar a otros planetas de mayor importancia y empezaron a su especie en ellos, a civilizarse, y también a comprender y utilizar cada vez mejor la tecnología. Muchos se dieron cuenta de que en algunos planetas a los que iban, existían leyes, leyes que no les agradaba del todo cumplir, aunque se vieron obligados a cumplir algunas para no ser expulsados de los planetas que ahora eran sus hogares.

A los weequay no les agradaban mucho los jedis, tenían más simpatía por los sith por tener aspectos en común con ellos. Cuando los jedis llegaban, los weequays desaparecían de la zona, y cuando los contrataban, si debían enfrentar a jedis o siths, cobraban un precio extra por sus servicios. 

Los weequay que llegaron a Tatooine, descubrieron en ese planeta un inmenso lugar de posibilidades para su enriquecimiento y prosperidad, un planeta lejos del control de la república. Muchos establecieron sus negocios en muchas ciudades y algunos comenzaron a trabajar para los hutt, poderosos y adinerados señores del crimen, realizando tareas de guardaespaldas, soldados y asesinos, y frecuentan las cantinas y palacios de los hutt en busca de clientes. También eran grandes apostadores y derrochadores. Parte del dinero que ganaban lo utilizaban para el juego y la bebida.

Los weequay también empezaron a aceptar en sus bandas y asociaciones a miembros de otras especies, como los rodianos, también aceptaban a humanos, aunque nunca llegaron a agradarles.

Los weequay y la república 

Los weequay nunca se dejaron gobernar por la república, repleta de leyes y prohibiciones que les dificultaban sus labores y les restaban libertad, preferían sembrar el caos en los territorios de la república y enfrentar a los jedis que dejarse gobernar. Lo que provocó que muchos fuesen perseguidos por agentes de la república. La situación de ellos se empeoró cuando se creó el ejército de clones y comenzó la guerra con los separatistas, lo que provocó que los weequay, que antes exponían sus negocios al público y les hacían propagandas a menudo, tuvieran que abandonar las ciudades y establecer sus negocios a escondidas.

Los weequay y los separatistas 

Cuando sistemas planetarios enteros comenzaron a separarse de la república, los weequay encontraron en la Confederación de sistemas independientes una gran oportunidad para solucionar sus problemas, utilizaron sus habilidades de negociación y estafas para enriquecerse a costa de la confederación, y generaron simpatías con estos, a los que ayudaron realizando todo tipo de acciones y ofreciéndoles sus servicios. Muchos weequay se enriquecieron gracias a ello y sus acciones fueron de gran ayuda para la naciente confederación. Les vendieron materia prima y armas y los cazadores de recompensas weequay tuvieron muchas presas. Cuando la confederación empezó a caer durante las guerras clon, hubo muchos weequay que se cambiaron de bando para enriquecerse aún más atacando a sus antiguas aliados y otros que se ocultaron para no ser perseguidos.

Los weequay y Palpatine; el imperio 

Los weequays trabajaron mucho para Palpatine, quien les había prometido paz. Los encargos que este les hacía a quienes contrataba, ayudaron mucho a Palpatine en sus planes de ascenso al poder. Pero cuando este llegó al poder como emperador, tan pronto como pudo, dio la orden de eliminar a todos los que había contratado como parte de su plan de borrar la mayor cantidad de evidencias negativas del plan que llevaba muchos años tramando. Al final, los weequay, considerados escoria por el emperador, dejaron de serles útiles y no contrató a nadie más, ya que tenía a cazadores de recompensas muy capaces, como Boba fett. Finalmente, el emperador dio la orden de perseguir y eliminar a los weequay que sus tropas imperiales encontraran. Y estos tuvieron que esconderse.

Aun así, estas criaturas fueron contratadas por muchos imperiales sin ganas de ensuciarse las manos y se enriquecieron gracias a ellos

Los que mejor la pasaron, fueron los que habitan en los planetas de poca importancia para el imperio, como Tatooine. 

Cuando comenzó la guerra civil, los weequay, siempre oportunistas, se mantuvieron neutrales y se enriquecieron apoyando en secreto a ambos bandos.

Universo expandido 

Aparecen en muchos cómics y libros sobre la saga, y también en algunas películas, aunque en ellas nunca se los nombra.

Aparecen en el juego Star Wars Jedy academycontratados por los Discípulos de Ragnos.

Razas de Star Wars